Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Shenzhen Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Monica Niculescuová a Klára Koukalová, jehož členky nestartovaly společně. Koukalová do průběhu nezasáhla. Spoluhráčkou Niculescuové se stala Kazaška Zarina Dijasová, s níž skončila v úvodním kole na raketách sourozenkyň Kičenokových.

Deblovou soutěž vyhrála nenasazená ukrajinská dvojice sester Ljudmily a Nadiji Kičenokovových, která ve finále zdolala čínský pár Liang Čchen a Wang Ja-fan po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. Každá z vítězek si do žebříčku WTA ve čtyřhře připsala 280 bodů.

Nasazení párů 
  Pcheng Šuaj /  Sü I-fan (1. kolo)
  Lara Arruabarrenová /  Irina-Camelia Beguová (1. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  María Teresa Torrová Florová (1. kolo)
  Chan Chin-wei /  Oksana Kalashnikova (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shenzhen Open
WTA Tour 2015